Арту́р Гега́мович Едигаря́н (; 26 июня 1987, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, полузащитник клуба «Алашкерт» и национальной сборной Армении.

Клубная карьера 
Родился в семье футбольных игроков. Артур Едигарян старший брат Артака Едигаряна, сын Гегама Едигаряна и внук Феликса Вераняна. Футболом начал заниматься с 6 лет. Немалую роль в дальнейшем определении внесло месторасположение дома, который расположен рядом с Республиканским стадионом. В детстве, а затем и в юности Едигарян часто посещал матчи чемпионата. Первым тренером Едигаряна был Овик Казанчян. Является воспитанником футбольной школы «Пюник». В составе «Пюника» становился многократным чемпионом, обладателем Кубков и Суперкубков Армении. До окончания чемпионата 2009 перешёл в хамаданский клуб ПАС выступавший в Высшей лиги Ирана.

По окончании контракта с ПАСом Едигарян, опять же на правах аренды, перешёл в «Бананц», став первым новичком клуба в преддверии участия клуба в еврокубках. Плодотворно отыграв полугодичный контракт, Едигарян вернулся в «Пюник». В декабре болгарские СМИ распространили информацию о том, что болгарский клуб «Черноморец» (Бургас) заинтересован в услугах. Однако тренерский штаб не прокомментировал данную информацию, которую затем все забыли.

В начале 2012 года о своей заинтересованности высказались подмосковные «Химки». Позже Едигарян присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе. Из-за финансовых разногласий между клубами, трансфер футболиста долго не подтверждался. 24 февраля Едигарян подписал контракт с «Химками». Подробности трансфера стороны не разгласили. В конце июня Едигарян вместе с Алексаняном и Татояном покинул клуб. В начале августа вернулся в родной клуб «Пюник», вместе с Тиграном Кандикяном и Эриком Егиазаряном. С клубом заключил соглашение до конца сезона 2012/13. В ближайшей игре вышел в стартовом составе против дилижанского «Импульса». На 67-й минуте был заменён Артуром Григоряном.

В середине августа Едигарян отправился в Ужгород, где провёл просмотр в местном клубе «Говерла». Просмотр прошёл успешно и клуб подписал контракт по системе 1+1, а также получил футболку с номером 22. 25 августа, в 7 туре чемпионата, Едигарян дебютировал в гостевой игре против мариупольского «Ильичёвца». Отыграв 60 минут, был заменён сразу после первого пропущенного мяча на Сотириоса Балафаса.

14 марта 2015 подписал контракт с минским «Динамо». За минчан во всех турнирах сыграл 20 матчей и забил 1 гол. Сыграл 1 матч на групповом этапе Лиги Европы (сезон 2015/16). 14 декабря покинул клуб ввиду окончания контракта.

Карьера в сборной 
В отборочном турнире к ЧМ-2010 сыграл 6 матчей.

Достижения

Командные достижения 
 «Пюник»
 Чемпион Армении (4): 2006, 2007, 2008, 2009
 Обладатель Кубка Армении (1): 2009
 Финалист Кубка Армении (1): 2006
 Обладатель Суперкубка Армении (2): 2007, 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА
 Профиль на footballdatabase.eu
 
 
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК ПАС Хамадан
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Алашкерт»